

Personnalités 

 Antoine Pelegrin (-1542), évêque de Toul
 Henri Auguste Pélegrin (1841-1882), ingénieur français
 Jacques Pelegrin, archéologue français.
 Dominique Louise Pélegrin (1949-), écrivaine et journaliste française

Autres 
 Le Pélégrin, album de Tri Yann

Voir aussi